Красный бор:
 Красный бор — лесной массив под Петрозаводском, известен как место массовых казней в 1937—1938 годах.
 Красный Бор — лесной массив под Смоленском.

См. также 
 Красный Бор
 Красный лес